Mittelkanal steht für
 Mittelkanal (Hamburg-Hammerbrook), einen Kanal in Hamburg-Hammerbrook
 Mittelkanal (Hamburg-Steinwerder), heute Steinwerder Kanal, im Hamburger Stadtteil Steinwerder
 Mittelkanal (Merseburg), einen nicht vollendeten Wasserstraßenprojekt in Merseburg an der Saale
 Mittelkanal (Schlosspark Nymphenburg), die zentralen Wasserachse im Schlosspark Nymphenburg in München
Siehe auch:
 Mittellandkanal